Houw (België), een gehucht in de provincie Oost-Vlaanderen
 Houw (Nederland), een buurtschap in de provincie Friesland
 Houw, gereedschap om de grond te bewerken

Zie ook
De Houw, een buurtje in de Groninger gemeente Het Hogeland